Гран-при Бахрейна — третий гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Прошёл с 4 по 6 апреля 2008 года на трассе Сахир.

Свободные заезды

Квалификация 
Облачно, сухо. Температура воздуха +28С, трассы +39С

Поул завоевал поляк Роберт Кубица, это первой поул в его карьере и первый поул команды BMW Sauber.

Гонка 
Облачно. Сухо. Температура воздуха +28С, трассы +35С

|}

Положение после гонки

Ссылки 
 
 
 

 http://www.f1news.ru/Championship/2008/bahrain/friday-free.shtml
 http://www.f1news.ru/Championship/2008/bahrain/qual.shtml

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2008 году
Формула-1 в сезоне 2008
Апрель 2008 года
2008 год в Бахрейне